Das Ladbrokes Masters 2020 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 zum achten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum sechsten Mal die Marshall Arena (früher ArenaMK) in Milton Keynes.

Der aktuelle Weltmeister Peter Wright sicherte sich auch hier den Titel, indem er Michael Smith mit 11:10-legs schlug.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus best of legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus im Achtelfinale und im Viertelfinale war ein best of 19 legs. Die beiden Halbfinals sowie das Finale wurden im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Teilnehmer

Qualifikation 
An dem Turnier nahmen die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 1. Januar 2020 – teil, von denen alle gesetzt waren.

Setzliste

Preisgeld 
Insgesamt werden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wird unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, werden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung exklusiv.

Im englischsprachigen Raum übertrug der Fernsehsender ITV. Zudem bot die PDC einen Livestream zum Turnier an.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

2020
Dartveranstaltung 2020
Dartwettbewerb in Milton Keynes